Мужская национальная сборная Тайваня по софтболу — представляет Тайвань на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация софтбола Китайского Тайбэя ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии

Примечания

См. также 
 Женская сборная Тайваня по софтболу

Ссылки 
  (Ассоциация софтбола Китайского Тайбэя, официальный сайт)
 
 
 Конфедерация софтбола Азии (SCA) (в веб-архиве)
 
 

Тайвань
Софтбол на Тайване
Софтбол мужская